Brzeźniak – szczyt w Karkonoszach
 Brzeźniak – struga, dopływ Śląskiej Ochli

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe
 Brzeźniak – przysiółek kolonii Maziarnia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Brzeźniak – część wsi Gromiec w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Libiąż
 Brzeźniak – część wsi Gwizdały w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Brzeźniak – część wsi Szewna w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim w gminie Bodzechów
 Brzeźniak – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Brzeźniak – część wsi Borek w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt
 Brzeźniak – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno
 Brzeźniak – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa